Luňák může být:

 luňák – český název pro několik rodů dravců z čeledi jestřábovitých

příjmení
 Filip Luňák – český hokejový brankář
 Hynek Luňák – český malíř a grafik
 Tomáš Luňák – český režisér

jiný význam
 Letov LF-107 Luňák – značka českého větroně

Externí odkazy